Фё́дор Я́ковлев:

 Яковлев, Фёдор Иванович (ум. 1853) — русский писатель и педагог. 
 Яковлев, Фёдор Матвеевич (1920—1975) — строитель, Герой Социалистического Труда (1958), Почётный гражданин Петрозаводска.
 Яковлев, Фёдор Михайлович (1897—1930) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Яковлев, Фёдор — унтер-офицер РИА, герой Севастопольской войны Примечания